Каспер Педерсен:
 Педерсен, Каспер (род. 1996) — датский велогонщик.
 Педерсен, Каспер (род. 1993) — датский футболист.
 Педерсен, Каспер (род. 1984) — датский хоккеист.